SGAM steht für:
 Smart Grid Architecture Model
 Shared Global Allocation Map, eines der Allokationsverfahren von SQL-Servern
 Société de groupe d'assurance mutuelle, französische Rechtsform für Versicherungsvereine/-gesellschaften auf Gegenseitigkeit entsprechend dem deutschen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
 Société Générale Asset Management, Tochtergesellschaft der Société Générale

Abkürzung